Bosna ima več pomenov:

 država Bosna in Hercegovina
 nekdanja jugoslovanska republika SR Bosna in Hercegovina
 reka Bosna
 Bosna, pokrajina v Bosni in Hercegovini
Košarkarski klub Bosna
Bosna Film, bosanskohercegovsko filmsko podjetje (ustanovljeno 1947)